Букова планина може да се отнася за:
 Букова планина, планински рид на Западните Родопи;
 Букова планина () е другото име на Сарандена, южен Пинд.